Ахберг — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Замок Ахберг — барочный замок в немецкой общине Ахберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг.